Тіна Кріжан і Катарина Среботнік виграли титул, перемігши у фіналі пару Карін Кшвендт і Євгенія Куликовська з рахунком 7–6, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Крісті Богерт /  Мір'яна Лучич-Бароні (чвертьфінал)
 Ленка Немечкова /  Гелена Вілдова (1-ше коло)
 Ольга Лугіна /  Елена Вагнер (1-ше коло)
 Радка Бобкова /  Ева Меліхарова (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1998 Makarska International Championships Doubles Draw 

Makarska International Championships
Тур WTA 1998